Шакти́зм (,  в буквальном переводе — «доктрина силы» или «учение Богини») — направление индуизма, основанное на поклонении Шакти, или Деви, — Богине-матери в индуизме — как абсолютной и изначальной форме Бога. Последователи шактизма именуются шактами (, ). Наряду с вайшнавизмом, шиваизмом и смартизмом шактизм является одним из четырёх основных направлений в индуизме. Наиболее влиятелен он в таких штатах Индии, как: Западная Бенгалия, Орисса, Ассам, Трипура, Тамилнад, а также в Непале. По наиболее распространённой оценке его доля среди всех индуистов составляет около 3 %.

В целом шактизм выступает индуистской версией почитания богини в других религиях. При том, ни в какой другой религиозной традиции мира не присутствует доктрина, отличающаяся такой откровенно «женской» ориентацией. Важное место в практике занимает обожествление самой женщины, поэтому женоненавистники в принципе не способны практиковать.

История 

Этапы развития шактизма отражают историю индуизма в целом: Индская цивилизация; ведизм; брахманизм и, собственно, индуизм. И хотя в Ведах присутствуют посвящённые богиням гимны, но они играют значительно меньшую роль в сравнении с патриархальными культами богов. Поэтому, ряд учёных, например, Рамчандра Нараян Дандекар, считает, что культ Шакти восходит к неарийскому культу Богини-Матери.

Шактизм исторически тесно переплетается с шиваизмом и тантризмом, хотя не все направления шактизма являются тантрическими. В силу того, что Деви (Шакти) обычно предстаёт в паре с Парашивой (Шивой), который является «Шактиманом» — носителем Шакти, шактизм нередко рассматривается в качестве ответвления/части шиваизма. С возникновением движения бхакти появилась шактистски ориентированная музыка и поэзия бхакти, например, поэты Бхарат Чандра Рай и , писавшие о Кали (Дурге).

В эпоху реформации индуизма крупный вклад внёс такой шакт-универсалист, как Рамакришна, рассматривавший все формы божественного в качестве единой Богини-Матери.

Тексты 
Как и для всего индуизма, для шактизма Веды являются священным писанием и откровением. Аналогично тому, как в других направлениях индуизма в храмовых службах читается Панча-сукта («пять гимнов») из Риг-веды и Яджур-веды, так и в богослужении большинства шактов декламируется свой перечень ведийских гимнов, а именно те, что посвящены Деви: 1) Деви-сукта; 2) Дурга-сукта; 3) Шри-сукта; 4) Бху-сукта и 5) Нила-сукта.

Упанишады, особенно 8 шактистских древних упанишад (например, Деви-упанишада) и ряд более поздних (Каула-упанишада и другие), также являются источником вероучения.

Однако в силу преимущественно тантрического характера шактизма доминирующую роль в учении и практике играют шактистские и отчасти шиваистские тантры — эзотерические теологические тексты: , Йони-тантра; Кали-тантра; Камакалавиласа-тантра; Куларнава-тантра; Маханирвана-тантра; Тара-тантра; Трипура-тантра, в общей сложности число которых около двухсот.

Другими центральными священными текстами шактизма являются отдельные пураны. Особенно важны Девибхагавата-пурана, включающая такой ключевой раздел, как «Деви-гита», «Деви-махатмья» как часть Маркандея-пураны, «Лалита-сахасранама» из Брахманда-пураны, а также Калика-пурана, датируемые VII—X веками.

В жанре сутр написаны Парананда-сутра и Шакти-сутра.

Авторитетны также сборники гимнов «» Шанкары на санскрите и современный сборник на тамильском — «». Значительна и бенгальская поэзия шактистского бхакти ( и ).

Среди авторов известны философы-ачарьи и гуру Брахмананда Гири (соч. «Шактананда Тарангини» и «Тарарахасья»), , Гаудапада (отчасти),  (соч. «Тантрасара»), Лакшмана Дешикендра (соч. «Сарадатилака») и Пурнананда (соч. «Сьямарахасья» и «Шритатвачинтамани».

Формы Шакти 

Для обозначения Бога как высшего единого Господа в индуизме употребляется термин «Ишвара». Для последователей шактизма его верховной сущностью выступает  Деви. В этом смысле она именуется И́швари («Госпожа»).

Богиня в аспекте наивысшего единства, в том числе с Парашивой, предстаёт как Махадеви (Махашакти), символом которой является йони — женское чрево.

Кроме Парашакти, в качестве высшей реальности существует также множество форм её проявленности вовне, среди которых встречаются как благостные в виде прекрасной девушки, так и гневные и разрушительные. Основные манифестации-богини, встречающиеся в учении шактизма это: Тридеви (Дурга, Шри-Лакшми и Сарасвати), Трипурасундари (или Лалита), Кали, Навадурга («девять Дург»), Дашамахавидья (10 богинь), Бхайрави, , Тара, Парвати, Ума, Чамунда, Чанди, Радха, Сита, , матрики (7 либо 8 «матерей»).

Существуют также многочисленные местные формы богинь народного шактизма.

Школы (сампрадаи) 

Шактизм подразделяется на множество различных течений и групп. Часть их практикует обряды «правой руки» (дакшиначары) — брахманический ортодоксальный вариант, другие следуют пути «левой руки» (вамачары) — более тантрическому варианту, где используется несовместимый с брахманизмом метод панчамакара. В шактизме «левой руки», в свою очередь, выделяются «правые» течения, в антара-пудже которых все обряды вообще могут представляться лишь в воображении, и течения ещё более «левой руки»: пьющие вино из черепов и практикующие ритуальное соитие (майтхуну) не со своей, но с чужой женой («пара стри»). Однако несовместимость таких элементов панчамакары, как мясо, алкоголь и ритуальный секс, с брахманизмом не говорит о внеиндуистском характере этой практики, в целом она явно санкционирована ещё Ведами (майтхуна — символически).

Выделяются две основных традиции (сампрадаи) шактизма: Шри-кула (или Шривидья) и Кали-кула (или Каливидья).

«Шри-кула» почитает Шакти в форме богини Трипурасундари (Шри Лалиты) — изначальной шакти Брахмана. Благостный образ Трипурасундари также связан с такой манифестацией супруги Шивы, как Парвати. Одним из важнейших ритуальных текстов является «Лалита-сахасранама» («Тысяча имен Лалиты»). Основной является Шри-янтра. Данная школа в основном ориентирована на синтез тантризма с ортодоксальным брахманизмом и распространена преимущественно на юге Индии среди тамилов.

«Кали-кула», исходя уже из названия, поклоняется Шакти как богине Кали — одной из грозных манифестаций супруги Шивы. Ключевыми текстами выступают «Кали-тантра» и другие тантры. Основной является Кали-янтра. Последователи преимущественно встречаются на северо-востоке Индии (Бенгалия, Ассам) и в Непале. Так, в Бенгалии высшие, а также низшие касты преимущественно исповедуют шактизм, в то время как средние касты в основном тяготеют к вишнуизму.

Существуют также менее распространённая школа Тара-кула, близкая к буддийскому тантризму, с поклонением индуистско-буддистской богине Таре, и встречающаяся в основном в Бенгалии.

Кроме названных сампрадай, фактически являются шактистскими отдельные школы шиваизма (например, Трика и ) и вишнуизма (Радхаваллабха-сампрадая).

Праздники 
Праздничные дни шактизма совпадают с общеиндуистскими фестивалями, посвящёнными главным богиням. Таковы: Наваратри (включая наиважнейшую для шактов Дурга-пуджу), , , Васант-панчами (Сарасвати-пуджа) и Дивали (Лакшми-пуджа).

Священные места и храмы 

Четыре главных места паломничества и, соответственно, храмы шактов носят название ади-шактипитхи. Первая посвящена богине Бимале и расположена в храмовом комплексе Джаганнатхи в г. Пури (Орисса); вторая — богине Таратарини и расположена неподалёку от г. Берхампура, также в штате Орисса; третья — богине Камакхья в г. Гувахати (Ассам); четвёртая ади-шактипитха, находится в Калькутте и посвящена Дакшина-Калике.

Галерея

См. также 
 Богиня
 Гендерная принадлежность Бога в индуизме
 Тантра (индуизм)

Примечания

Литература 
на русском языке
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на английском языке

 
 Bhattacharyya, N. N., The Indian Mother Goddess, South Asia Books (New Delhi, 1970, 2d ed. 1977).
 Bolon, Carol Radcliffe, Forms of the Goddess Lajja Gauri in Indian Art, The Pennsylvania State University Press (University Park, Penn., 1992).
 Brooks, Douglas Renfrew, The Secret of the Three Cities: An Introduction to Hindu Shakta Tantrism, The University of Chicago Press (Chicago, 1990).
 
 Brown, C. MacKenzie, The Triumph of the Goddess: The Canonical Models and Theological Issues of the Devi-Bhagavata Purana, State University of New York Press (Suny Series in Hindu Studies, 1991).
 
 Coburn, Thomas B., Encountering the Goddess: A translation of the Devi-Mahatmya and a Study of Its Interpretation. State University of New York Press (Albany, 1991).
 Dempsey, Corinne G., The Goddess Lives in Upstate New York: Breaking Convention and Making Home at a North American Hindu Temple. Oxford University Press (New York, 2006).
 Dikshitar, V. R. Ramachandra, The Lalita Cult, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. (Delhi, 1942, 2d ed. 1991, 3d ed. 1999).
 Erndl, Kathleen M., Victory to the Mother: The Hindu Goddess of Northwest India in Myth, Ritual, and Symbol, Oxford University Press (New York, 1992).
 Harper, Katherine (ed.), The Roots of Tantra, State University of New York Press (Albany, 2002).
 
 Hawley, John Stratton and Wulff, Donna Marie (eds.), Devi: Goddesses of India. Barkeley: University of California Press, 1996.
 (a) Johnsen, Linda. The Complete Idiot’s Guide to Hinduism. Alpha Books (Indianapolis, Ind., 2002).
 (b) Johnsen, Linda, The Living Goddess: Reclaiming the Tradition of the Mother of the Universe.» Yes International Publishers (St. Paul, Minn., 1999).
 Joshi, L. M., Lalita Sahasranama: A Comprehensive Study of the One Thousand Names of Lalita Maha-tripurasundari. D.K. Printworld (P) Ltd (New Delhi, 1998).
 Kali, Davadatta, In Praise of the Goddess: The Devimahatmya and Its Meaning. Nicolas-Hays, Inc., Berwick, Maine, 2003).
 Kapoor, Subodh, A Short Introduction to Sakta Philosophy, Indigo Books (New Delhi, 2002, reprint of c. 1925 ed.).
 
 Krishna Warrier, Dr. A.J., The , The Adyar Library and Research Center, Library Series, Vol. 89; Vasanta Press (Chennai, 1967, 3d. ed. 1999).
 Kumar, Girish, «Introduction to Tantra Sastra, Part I.» Interview with Sri Girish Kumar, former director of Tantra Vidhya Peethama, Kerala, India, Mohan’s World
 
 
 Müller, F. Max (trans.), The Upanishads. Realization.org
 Nikhilananda, Swami (trans.), The Gospel of Sri Ramakrishna, Ramakrishna-Vivekananda Center (New York, 1942, 9th ed. 2000).
 Pattanaik, Devdutt, Devi the Mother-Goddess: An Introduction. Vakils, Feffer and Simons Ltd. (Mumbai, 2000).
 Pechilis, Karen (ed.), The Graceful Guru: Hindu Female Gurus in India and the United States. Oxford University Press (New York, 2004).
 
 
 Sarma, Dr. S. A., Kena Upanisad: A Study From Sakta Perspective. Bharatiya Vidya Bhavan (Mumbai, 2001).
 (a) Shankarnarayanan, S., The Ten Great Cosmic Powers: Dasa Mahavidyas. Samata Books (Chennai, 1972; 4th ed. 2002).
 (b) Shankarnarayanan, S., Sri Chakra. Samata Books (Chennai, 1971; 4th ed. 2002).
 Subramuniyaswami, Satguru Sivaya, Merging with Siva: Hinduism’s Contemporary Metaphysics, Himalayan Academy (Hawaii, USA, 1999).
 Suryanarayana Murthy, Dr. C., Sri Lalita Sahasranama with Introduction and Commentary. Bharatiya Vidya Bhavan (Mumbai, 2000. Rep. of 1962 ed.).
 Urban, Hugh B., Tantra: Sex, Secrecy, Politics and Power in the Study of Religion, University of California Press (Berkeley, 2003).
 White, David Gordon, Kiss of the Yogini: «Tantric Sex» in its South Asian Contexts, The University of Chicago Press (Chicago, 2003).
 Winternitz, M., History of Indian Literature, 2 vols. (Calcutta, 1927, 1933, rep., New Delhi, 1973).
 Woodroffe, Sir John, Sakti and Sakta: Essays and Addresses, Ganesh & Company (Madras, 9th Ed. 1987, reprint of 1927 edition).
 Yadav, Neeta, Ardhanārīśvara in Art and Literature. D. K. Printworld (P) Ltd. (New Delhi, 2001).
 McDaniel, June, Offering Flowers, Feeding Skulls: Popular Goddess Worship in West Bengal, Oxford University Press (2004). (ISBN 0-19-516790-2)
 Ostor, Akos, The Play of the Gods: Locality, Ideology, Structure and Time in the Festivals of a Bengali Town, University of Chicago Press (1980). (ISBN 0-226-63954-1)
 Satyananda Saraswati, Swami, Cosmic Puja, Devi Mandir (2001). (ISBN 1-877795-70-4)
 Sen, Ramprasad, Grace and Mercy in Her Wild Hair : Selected Poems to the Mother Goddess''. (ISBN 0-934252-94-7)

Ссылки 
 
 
 

Направления индуизма
Понятия индуизма
Тантра